Máquina del Día del Juicio Final puede referirse a:

 Dispositivo del Día del Juicio Final, un arma hipotética que podría ser capaz de destruir toda la vida en la Tierra
 La Máquina del Día del Juicio Final (película de 1972), una película de ciencia ficción del año 1972
 La máquina del Juicio Final, un episodio de Star Trek: La serie original
 La Máquina del Día del Juicio Final (album), el sexto álbum de la banda de death metal melódico Arch Enemy (en castellano: metal mortal melódico)